Domaine gallo-romain peut désigner :
  l'État autonome de l'Empire romain d'Occident, établi par Ægidius dans le nord de la Gaule au  après J.-C., qui devient le Royaume de Soissons
 une villa gallo-romaine du Haut Moyen Âge
 une villa romaine